Соревнования по вольной борьбе среди женщин в весовой категории до 50 килограммов на Чемпионате Европы по борьбе 2018 года прошли 2 и 3 мая в Каспийске, Россия. Победительницей стала азербайджанка украинского происхождения Мария Стадник, серебряную медаль завоевала представительница Румынии Алина Вук, а бронзу завоевали турчанка Эвин Демирхан и россиянка Милана Дадашева.

Медалисты

Результаты 
 Легенда
 F — Выиграно Туше

Поединки

Утешительные поединки

Ссылки

Примечания 

Чемпионат Европы по борьбе 2018